Miejscowości w USA:
 Green Isle – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Sibley
Gminy w USA:
 Green Isle (ang. Green Isle Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Sibley